Slayton kan syfta på:

Slayton, Minnesota – huvudort i Murray County i Minnesota

Personer
Deke Slayton (1924–1993), en amerikansk astronaut
John W. Slayton (1861–1935), en amerikansk socialistisk politiker